ELISA – ферментний імуносорбентний аналіз, імунологічний метод для визначення наявності певних антигенів, шляхом реакції антиген-антитіло.
 eLISA – космічна місія для виявлення й точного вимірювання гравітаційних хвиль — дуже дрібних збурень простору-часу.

Див. також 
 Elisa Oyj – телекомунікаційна компанія з Фінляндії.